Kubu (taal), een taal gesproken in Indonesië
 Kubu (Arongan Lambalek), een bestuurslaag in Indonesië
 Kubu (Bangli), een bestuurslaag in Indonesië
 Kubu (Kubu), een bestuurslaag in Indonesië
 Kubu (Lawe Alas), een bestuurslaag in Indonesië
 Kubu (Peusangan Siblah Krueng), een bestuurslaag in Indonesië
 Kubu (Rokan Hilir), een onderdistrict in de Indonesische provincie Riau
 Kubu (Sawang), een bestuurslaag in Indonesië
 Kubu (Teunom), een bestuurslaag in Indonesië
 Koninkrijk Kubu, een historisch land van 1783-1823